Zwicken ist der Name folgender Kartenspiele:

 Tippen 
 Zwicken (Kartenspiel), eine regionale Variante
 Einundvierzig
 Casino

Zwicken steht für:
 einen leicht ziehenden Schmerz

Siehe auch:

 Zwicke
 Zwicker (Begriffsklärung)
 Zwickel